Eupomatus blumenbachii är en ringmaskart som först beskrevs av Morch 1863.  Eupomatus blumenbachii ingår i släktet Eupomatus och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
blumenbachii